TNFRSF1A () — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов фактора некроза опухоли. У человека кодируется геном TNFRSF1A.

Функции 
TNFRSF1A надсемейства рецепторов фактора некроза опухоли входит в одну группу вместе с TNFRSF1B. Он является одним из основных рецепторов ФНО (TNF). Рецептор TNFRSF1A активирует фактор транскрипции NF-κB, опосредует апоптоз и регулирует воспаление. С рецептором взаимодействуют анти-апоптозный белок BAG4 (SODD) и адаптерные белки TRADD и TRAF2, которые регулируют перенос сигнала рецептором.

Взаимодействия 
TNFRSF1A взаимодействует со многими клеточными белками:

 BAG4, 
 Каспаза 10, 
 FADD, 
 IKK2, 
 JAK1, 
 JAK2, 
 PIP4K2B, 
 PSMD2, 
 RIPK1, 
 SUMO1,
 TRADD 
 TRAF2, 
 TRPC4AP, 
 ФНО,  and
 UBE2I.

Патология 
Мутации гена TNFRSF1A приводят к наследственному синдрому периодической лихорадки, который вызывается нарушенной деградацией рецептора. Кроме этого, мутации рецептора ассоциированы с повышенным риском рассеянного склероза.

Увеличенная концентрация TNFRSF1A в крови наблюдается при шизофрении и биполярном аффективном расстройстве Кроме этого, повышенный уровень TNFRSF1A в крови связан с нарушением мыслительных процессов и деменцией.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки
Рецепторы цитокинов